Szász Domokos (1838–1899) kolozsvári református püspök
 Szász Domokos (1941) matematikus
 Szász Domokos (1942) SZDSZ-politikus, önkormányzati képviselő